

Полхово — село в Пінському районі Брестської області

Полхово — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Полхово — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Полхово — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Полхово — присілок в Первомайському районі Ярославської області
 Нове Полхово — присілок у Судогодському районі Владимирської області
 Старе Полхово — присілок у Судогодському районі Владимирської області